Pieter Van der Veken is een voormalige ex-politicus in Mortsel, hij was een geliefde politieker en vastgoedmakkelaar in Mortsel. Bij de gemeenteraadsverkiezing was hij na burgemeester Ingrid Pira nog de populairste politicus, met een 1.200 voorkeurstemmen. Maar woensdag 20 december 2006 gaf VLD-lijsttrekker Pieter Van der Veken zijn ontslag aan. Pieter heeft de politiek verlaten en is verder met zijn job als projectontwikkelaar en bedrijfsleider gaan leven. Pieter Van der Veken is bedreifsleider van het bekend bedrijf in Antwerpen, "City-life".